Дюбю́к () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюбюк, Александр Иванович (1812—1897) — российский пианист, композитор, музыкальный педагог.
 Дюбюк, Анатолий Фёдорович (1895—1976) — советский учёный, основоположник космической метеорологии.
  — американский сценарист, продюсер.
 Дюбюк, Евгений Фёдорович (1876—1942) — статистик, историк-экономист, источниковед.
 Дюбюк, Луиза (род. 1956) — франкоканадский поэт-песенник, музыкальный продюсер и прозаик.
  (род. 1978) — американская актриса, режиссер сценарист.
 Дюбюк, Пётр Евгеньевич (1903—1980) — советский математик, профессор.
 Дюбюк, Фёдор Александрович (1843—1900) — генерал-лейтенант русской императорской армии. См. также 
 Дубьюк